__notoc__

 Reinhold Glière est un compositeur russe d'origine allemande.

La Glière peut faire référence :

 au torrent de la Glière à Pralognan-la-Vanoise dans le massif de la Vanoise ;
 au ruisseau de l'Eau Morte, ou Saint-Ruph, à Faverges dans le massif des Bauges.